Појам Самостална демократска странка може да се односи на:

 Самостална демократска странка, бивша политичка странка у Краљевини СХС/Југославији
 Самостална демократска странка Србије, политичка странка у Србији
 Самостална демократска српска странка, политичка странка у Хрватској

Види још
 Демократска странка (вишезначна одредница)
 Демократска алтернатива (вишезначна одредница)
 Демократски савез (вишезначна одредница)